Иоганн Людвиг:
 Иоганн Людвиг I (1656—1704) — немецкий князь из Дома Асканиев с 1667 года.
 Иоганн Людвиг II (1688—1746) — князь Ангальт-Цербста.